Župnija Sv. Peter je lahko:

 Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Škofija Celje
 Župnija Sv. Peter na Kronski gori, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Peter pod Svetimi gorami, Škofija Celje
 Župnija Sv. Peter pri Mariboru, Nadškofija Maribor
 Župnija Ljubljana - Sv. Peter, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Ptuj - Sv. Peter in Pavel, Nadškofija Maribor

Glej tudi 

 Župnija Šempeter, več župnij
 Župnija Št. Peter - Otočec, Škofija Novo mesto